Reuther ist der Familienname folgender Personen:

 Almuth Reuther (* 1940), deutsche Organistin und Kantorin
 Andreas Reuther (* 1977), deutscher Schauspieler
 Anthonie Ernst Reuther (1819–1889), niederländischer Offizier und Politiker
 August Ludwig Reuther (1780–1855), Kaufmann und Bürgermeister von Saarbrücken
 Bernd Reuther (* 1971), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Deutschen Bundestages
 Betti Reuther (1824–1868), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Babette Gundy

 Christian Gotthelf Reuther (1742–1795), deutscher Zimmermann und Baumeister im sächsischen Barock
 Claus-Dieter Reuther (1947–2013), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Danny Reuther (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Ernst-Ulrich Reuther (1926–2010), deutscher Bergbauingenieur und Hochschullehrer

 Friedel Reuther (1942–1999), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Reuther (1882–1967), deutscher Unternehmer
 Fritz Reuther (1882–1967), deutscher Industrieller und NS-Wirtschaftsführer
 Gabi Reuther (1952–2012), österreichische Journalistin
 Georg M. Reuther (1923–2002), österreichischer Produktions- und Herstellungsleiter
 Gerd Reuther (* 1959), deutscher Facharzt und Privatdozent für Radiologie
 Hans Reuther (1920–1989), deutscher Architekturhistoriker und Bauforscher
 Hans Reuther (Landrat) (1926–1991), deutscher Landrat (CSU)
 Hermann Reuther (1882–1958), österreichischer Kunsthistoriker und Ausstellungsorganisator 
 Iris Reuther (* 1959), Architektin, Stadtplanerin und Hochschullehrerin
 Karl Reuther (?–1986), US-amerikanischer Unternehmer und Firmengründer
 Manfred Reuther (* 1944), deutscher Kunsthistoriker
 Marie Reuther (* 1996), dänische Schauspielerin
 Marc Reuther (* 1996), deutscher Leichtathlet
 Martin Reuther (1901–1975), deutscher Kartographiehistoriker und Archivar
 Oscar Reuther (1880–1954), deutscher Bauforscher
 Otto Reuther (1890–1973), deutscher Hochschullehrer und Schriftsteller
 Paul Reuther (1904–1983), deutscher Jurist und Unternehmer
 Richard Reuther (1908–1992), deutscher Turner, Erfinder und Trainer
 Rolf Reuther (1926–2008), deutscher Lehrer und Botaniker
 Rudolf Reuther (1912–2008), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Steven Reuther (1951–2010), US-amerikanischer Filmproduzent
 Tilmann Reuther (* 1953), österreichischer Slawist
 Walter Reuther (1907–1970), US-amerikanischer Gewerkschafter und Politiker
 Werner Reuther (1925–2016), deutscher Polizeioffizier und General der Volkspolizei
 Wolf Reuther (1917–2004), deutscher Maler, Graphiker und Autor
 Wolfgang Reuther (* 1963), deutscher Politiker

Sonstiges:
 Reuther-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Reuter
 Reuters (Begriffsklärung)
 Reutter
 Neureuther
 Reuth